Ска́рпа () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Скарпа, Антонио (1747—1832) — один из величайших итальянских анатомов и хирургов.
 Скарпа, Грегори (1928—1994) — американский преступник итальянского происхождения.
 Скарпа, Густаво (род. 1994) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Флуминенсе» и сборной Бразилии.
 Скарпа, Даниэле (род. 1964) — итальянский гребец-байдарочник.
 Скарпа, Карло (1906—1978) — итальянский архитектор, дизайнер и учёный.
 Скарпа, Карола (1971—2011) — бразильская актриса и «светская львица».